

Mitologia 
 Polite – personaggio della mitologia greca, figlio di Priamo
 Polite – personaggio della mitologia greca, compagno di Ulisse

Musica 
 Polite – singolo di Joan Thiele del 2018

Persone 
 Lousaka Polite – giocatore di football americano statunitense
 Michael Polite – cestista statunitense naturalizzato svizzero
 Anthony Polite – cestista svizzero con cittadinanza statunitense